Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 3. Fußball-Liga 2020/21.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Trainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal anführten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Relegation,
 Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Relegation, wobei Vorlagen zu Eigentoren oder Strafstößen nicht berücksichtigt werden,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II, U19 oder U17 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten, U19- oder U17-Mannschaft, mit I markierte auch im Kader der ersten Mannschaft des FC Bayern München.

Kader

Dynamo Dresden 

Trainer: Markus Kauczinski (1–34), Alexander Schmidt (35–38)
Kapitän: Sebastian Mai

Hansa Rostock 

Trainer: Jens Härtel
Kapitän: Markus Kolke

FC Ingolstadt 04  

Trainer: Tomas Oral
Kapitän: Stefan Kutschke

TSV 1860 München 

Trainer: Michael Köllner
Kapitän: Sascha Mölders

1. FC Saarbrücken 

Trainer: Lukas Kwasniok
Kapitän: Manuel Zeitz

SV Wehen Wiesbaden 

Trainer: Rüdiger Rehm
Kapitän:  Sebastian Mrowca

SC Verl 

Trainer: 
Kapitän: Julian Stöckner

SV Waldhof Mannheim 

Trainer: Patrick Glöckner
Kapitän: Marcel Seegert

Hallescher FC 

Trainer: Florian Schnorrenberg
Kapitän: Jonas Nietfeld

FSV Zwickau 

Trainer:  Joe Enochs
Kapitän: Johannes Brinkies

1. FC Magdeburg 

Trainer: Thomas Hoßmang (1–23), Christian Titz (24–38)
Kapitän: Christian Beck (1–18), Tobias Müller (19–38)

FC Viktoria Köln 

Trainer:  Pavel Dotchev (1–20), Daniel Zillken (Interimstrainer am 21. Spieltag), Olaf Janßen (22–38)
Kapitän: Mike Wunderlich

Türkgücü München 

Trainer: Alexander Schmidt (1–23), Andreas Pummer (Interimstrainer am 24. und 25. Spieltag),  (26–35), Andreas Pummer (Interimstrainer vom 36. bis zum 38. Spieltag)
Kapitän:  Sercan Sararer

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Boris Schommers (1–2),  (3–22), Marco Antwerpen (23–38)
Kapitän: Carlo Sickinger (1–22), Jean Zimmer (23–38)

MSV Duisburg 

Trainer: Torsten Lieberknecht (1–9), Marvin Compper (Interimstrainer am 10. Spieltag),  (11–21), Uwe Schubert (Interimstrainer am 22. Spieltag),  (23–38)
Kapitän: Moritz Stoppelkamp

KFC Uerdingen 05 

Trainer: Stefan Krämer (1–31), Stefan Reisinger (Interimstrainer vom 32. bis zum 34. Spieltag), Jürgen Press (35–38)
Kapitän:  Assani Lukimya

SV Meppen 

Trainer: Torsten Frings (1–31), Mario Neumann (Interimstrainer am 32. Spieltag), Rico Schmitt (33–38)
Kapitän: Thilo Leugers

FC Bayern München II 

Trainer: Holger Seitz (1–30), Danny Schwarz &  (31–38)
Kapitän: Nicolas Feldhahn

VfB Lübeck 

Trainer: 
Kapitän: Tommy Grupe

SpVgg Unterhaching 

Trainer: 
Kapitän: Josef Welzmüller

Siehe auch 
 Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2020/21
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2020/21

Anmerkungen

Einzelnachweise 

3. Fußball-Liga 2020/21
3. Fußball-Liga 2020/21
Kaderliste